1-я Кавказская казачья дивизия — название военных соединений в составе Российской императорской армии и Вооружённых Сил на Юге России:

 1-я Кавказская казачья дивизия — в 1878—1918.
 1-я Кавказская казачья дивизия (ВСЮР) — в 1918—1920.